Девід Крепс (,  , Нью-Йорк, США) — американський економіст.

Бакалавр (1972) Дартмутського коледжу; доктор філософії (1975) Стенфордського університету. З 1975 року викладає в Стенфорді. В якості запрошеного професора викладав в Єлі (1982), Гарварді (1983–1984), Єрусалимському Єврейському університеті (1985), Університеті Парижа IX (1986), Тель-Авівському університеті (1989–1990), Оксфорді (1990), Університеті Луїджі Бокконі (1992).

Нагороди та визнання 
 Грант Ґуґґенгайма
 1975:член Економетричного товариства
 1983:Стипендія Альфреда Слоуна
 1989:Медаль Джона Бейтса Кларка
 1989:член Американської економічної спілки
 1991:MBA Заслужена премія (Вища школа бізнесу, Стенфорд)
 1992: член Американської академії мистецтв і наук
 1997: член Національної академії наук США
 2001:doctor honoris causa Університету Парижа IX
 2018:Премія Джона Карті
 2018:Премія Неммерса з економіки
 2018:Clarivate Citation Laureates

Доробок 
Книги
 Notes on the Theory of Choice. Westview Press, Boulder, Colorado 1988, ISBN 0-8133-7553-3.
 A Course in Microeconomic Theory. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1990, ISBN 0-691-04264-0; deutsch als: Mikroökonomische Theorie. Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lech 1994, ISBN 3-478-39280-2.
 Game Theory and Economic Modelling. Clarendon Press, Oxford 1990, ISBN 0-19-828357-1.
 mit James N. Baron: Strategic Human Resources. Frameworks for General Managers. Wiley, New York [u. a.] 1999, ISBN 0-471-07253-2.
 Microeconomics for Managers. W. W. Norton, New York [u. a.] 2004, ISBN 0-393-97678-5.
Статті
 A note on “fulfilled expectations” equilibria. In: Journal of Economic Theory. Band 14, Nr. 1, Februar 1977, S. 32–43.
 mit Evan L. Porteus: Temporal Resolution of Uncertainty and Dynamic Choice Theory. In: Econometrica. Band 46, Nr. 1, Januar 1978, S. 185–200.
 A Representation Theorem for "Preference for Flexibility. In: Econometrica. Band 47, Nr. 3, Mai 1979, S. 565–577.
 mit J. Michael Harrison: Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. In: Journal of Economic Theory. Band 20, Nr. 3, Juni 1979, S. 381–408.
 mit Robert Wilson: Reputation and imperfect information. In: Journal of Economic Theory. Band 27, Nr. 2, August 1982, S. 253–279.
 mit Robert Wilson: Sequential Equilibria. In: Econometrica. Band 50, Nr. 4, Juli 1982, S. 863–894.
 mit Jose A. Scheinkman: Quantity Precommitment and Bertrand Competition Yield Cournot Outcomes. In: Bell Journal of Economics. Band 14, Nr. 2, 1983, S. 326–337.
 mit In-Koo Cho: Signaling Games and Stable Equilibria. In: The Quarterly Journal of Economics. Band 102, Nr. 2, Mai 1987, S. 179–221.
 mit Drew Fudenberg: Reputation in the Simultaneous Play of Multiple Opponents. In: Review of Economic Studies. Band 54, Nr. 4, Oktober 1987, S. 541–568.
 mit Robert Wilson: Corporate Culture and Economic Theory. In: James E. Alt and Kenneth A. Shepsle (Hrsg.): Perspectives on Positive Political Economy. Cambridge University Press, Cambridge [u. a.] 1990, ISBN 0-521-39221-7, S. 90–143
 Static choice in the presence of unforeseen contingencies. In: Partha Dasgupta, Douglas Gale, Oliver Hart und Eric S. Maskin (Hrsg.): Economic Analysis of Markets and Games. Essays in Honor of Frank Hahn. MIT Press, Cambridge, Mass. [u. a.] 1992, ISBN 0-262-04127-8, S. 565–577.
 mit Drew Fudenberg: Learning in Extensive-Form Games I: Self-Confirming Equilibrium. In: Games and Economic Behavior. Band 8, Nr. 1, 1995, S. 20–55.
 Markets and Hierarchies and (Mathematical) Economic Theory. In: Industrial and Corporate Change. Band 5, Nr. 2, 1996, S. 561–595.
 Economics. The current position. In: Daedalus. Band 126, Nr. 1, 1997, S. 59–85.
 Intrinsic Motivation and Extrinsic Incentives. In: American Economic Review. Band 87, Nr. 2, Mai 1997, S. 359–364.

Примітки

Література 
 Mark Blaug und Howard R. Vane (Hrsg.): Who's who in economics. 4. Auflage, Elgar, Cheltenham und Northampton 2003, ISBN 1-84064-992-5, S. 469–470 (online)
 Jean Tirole: In Honor of David Kreps, Winner of the John Bates Clark Medal. In: Journal of Economic Perspectives. Band 4, Nr. 3, 1990, S. 149–170 (mit Bild, jstor )
 Who’s Who in America. 66. Ausgabe, Band 1: A–L. Marquis Who’s Who, Berkeley Heights 2011, ISBN 978-0-8379-7031-8 (Band 1), ISBN 978-0-8379-7035-6 (Gesamtwerk), , S. 2479

Посилання 
 David M. Kreps  auf der Internetseite der Stanford University
 Eintrag auf ideas.repec.org 

Члени Американської академії мистецтв і наук
Члени і члени-кореспонденти Національної академії наук США
Економісти США
Дослідники теорії ігор
Дійсні члени Економетричного товариства